Дом шахмат имени Тиграна Петросяна () открыт в 1970 году. С 1984 года носит имя 9-го чемпиона мира по шахматам Тиграна Петросяна. Он включен в список недвижимых памятников истории и культуры административного района Кентрон города Еревана. Расположен в четвёртой зоне Кольцевого бульвара, по адресу: улица Ханджяна, дом 50.

История 
Дом шахмат — одно из важнейших спортивных сооружений столицы. Первый камень здания заложил сам Тигран Петросян. Здание стало принадлежать шахматному дому с 1971 года. Здание имеет необычную треугольную форму, напоминающую шахматную ладью. Фасад украшают семь стилизованных шахматных фигур из закаленной меди.

С 1971 года здесь действует шахматная школа имени Генриха Каспаряна.

Шахматный дом имени Тиграна Петросяна с 1972 года публикует еженедельник «Шахматная Армения» ().

Рядом с Домом шахмат Тиграна Петросяна в 1989 году был установлен бюст талантливого шахматиста (скульптор Ара Шираз).

В 2002 году здесь открылась Академия шахмат Армении.

В этом здании ведёт свою деятельность Федерация шахмат Армении.

Галерея

Ссылки 

 Официальный сайт
 Шахматная федерация Армении
 Шахматная академия Армении

Спортивные организации
Общественные организации
Шахматы в Армении